Ne pleure pas peut faire référence à :
 Ne sois pas triste (Не горюй!), film soviétique de Gueorgui Danielia sorti en 1969, adapté du roman Mon oncle Benjamin ;
 Ne pleure pas, film français de Jacques Ertaud sorti en 1978 ;
 Ne pleure pas, chanson de Johnny Hallyday sortie en 1965.